Полтавский полк:
 Полтавский легкоконный полк — легкоконное формирование (конно-казачий полк) в составе Екатеринославской конницы Русской армии.
 Полтавский полк — территориальная военно-административная единица в Малороссии, во времена Запорожского войска (Гетманщины).
 Полтавский пикинёрный полк — поселённый кавалерийский полк Русской армии, вооружённый пиками.
 Полтавский 1-й казачий полк — казачий полк Российской империи.
 Полтавский 30-й пехотный полк — пехотный полк Российской империи.
 Малороссийский конно-казачий Второй Полтавский полк — один из малороссийских конно-казачьих полков.
 9-й гвардейский полтавско-берлинский краснознамённый бомбардировочный авиационный полк — формирование ВВС ВС СССР. гвардейский авиационный полк авиации дальнего действия.